Kreuder ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kreuder (1903–1972), deutscher Schriftsteller
 Henrik Kreuder (* 1979), deutscher Basketballspieler

 Rolf Kreuder (1923–1995), deutscher Fotograf
 Wilhelm Kreuder (1904–1974), deutscher Maler und Kunstpädagoge

Siehe auch:

 Kreuter
 Greuter